Трес Крусес има више значења:

 Трес Крусес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Трес Крусес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Крусес (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Крусес (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Крусес (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Крусес (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Крусес (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Трес Крусес (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трес Крусес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трес Крусес (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Крусес (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Крусес (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Крусес (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Крусес (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Крусес (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Крусес (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Трес Крусес (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Крусес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Крусес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Крусес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Крусес (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Крусес (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику